Иосиф Мачавариани:
 Мачавариани, Иосиф Иванович (1877—1938) — грузинский политик, социал-демократ
 Мачавариани, Иосиф Константинович (1873—1937) — грузинский политик, национал-демократ.